

Patronyme 

 Adeline Lamarre (née en 1977), artiste multidisciplinaire québécoise ;
 André Lamarre (1926-1944), Résistant français de la Seconde Guerre mondiale ;
 Bernard Lamarre (1931-2016), ingénieur québécois ;
 Bryan Lamarre  (né en 1990), joueur français de football ;
 Chantal Lamarre (née en 1963), actrice et animatrice québécoise ;
 Christophe Lamarre (né en 1966), médecin généraliste français militant pour l'égalité d'accès aux soins ;
 Daniel Lamarre (né en 1953), personnalité québécoise du monde des affaires ;
 Diane Lamarre, femme politique canadienne ;
  ;
 Jean-Michel Lamarre, scientifique, responsable des instruments dans l'expérience HFI sur le satellite Planck de l'ESA ;
 Jules Lamarre, éditeur français du  ;
 Kim Lamarre (née en 1988), skieuse acrobatique canadienne ;
 Olivier Lamarre (né en 1970), arbitre français de football ;
 Ryan LaMarre (né en 1988), joueur de baseball américain ;
 Yves Lamarre (né en 1935), médecin et professeur québécois.

Voir aussi 
 Affaire Alain Lamare